Côme-Damien Degland (1787 - 1856), ornithologue français ;
 Emmanuel Degland ( - ), athlète français ;
 Jean-Vincent-Yves Degland (1773 - ), médecin et mathématicien français.